Баринов, Иван:

 Баринов, Иван Васильевич (1843—1913) — российский рабочий-революционер.
 Баринов, Иван Михайлович (1922—1944) — Герой Советского Союза.